Okamura se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hachiro Okamura
 Kintarô Okamura
 Osamu Okamura
 Shûtai Okamura